Il doppio del torneo di tennis Intersport Heilbronn Open 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio dell'Intersport Heilbronn Open 1991, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1991, è stato vinto da Diego Nargiso e Stefano Pescosolido (tds n. 2). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Christian Saceanu e Michiel Schapers (tds n. 1) con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di Serie

  Christian Saceanu /  Michiel Schapers (finale)
  Diego Nargiso /  Stefano Pescosolido (campioni)

  Mansour Bahrami /  Rodolphe Gilbert (primo turno)
  Branislav Stankovič /  Richard Vogel (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Intersport Heilbronn Open 1991